Plovdiv kan syfta på följande:

 Plovdiv, stad i Bulgarien
 Obsjtina Plovdiv, kommun i Bulgarien
 Plovdiv (region), region i Bulgarien
 Plovdivs flygplats, flygplats i Bulgarien

 3860 Plovdiv - en asteroid